Уолтер Марти «Уолли» Ширра-младший (; , Хакенсак, штат Нью-Джерси, США — , Ла-Холла, штат Калифорния, США) — американский астронавт. Первым в мире совершил три космических полёта общей продолжительностью 12 суток 7 часов 13 минут 38 секунд.

Образование 
 1936 — окончил начальную школу в боро Орадэлл (Нью-Джерси)
 1940 — окончил среднюю школу () в городе Энглвуд (Нью-Джерси).
 1941 — окончил Машиностроительный колледж () в городе Ньюарк (Нью-Джерси).
 1945 — окончил Академию ВМС США (г. Аннаполис).

Военная служба 
 с 1945 служил на крейсере Аляска ().
 с февраля 1946 служил в штабе 7-го флота ВМС США.
 в 1948 — окончил лётную подготовку в Пенсакола (), после которой служил в 71-истребительной эскадрилье.
 в 1951—1952 гг. в составе 154-й истребительно-бомбардировочной эскадрильи участвовал в Корейской войне, где выполнил 90 боевых вылетов на F-84E. Одержал одну воздушную победу.
 в 1952 переведён на полигон Чайна-Лейк ().
 в 1958 окончил школу лётчиков-испытателей в Пэтьюксент-Ривер ().

Космическая подготовка 
 9 апреля 1959 года зачислен в первый отряд астронавтов НАСА (Первая семерка).
 29 ноября 1961 года назначен дублёром Дональда Слейтона, а после его отстранения - дублёр Скота Карпентера по полёту Меркурий-Атлас-7.
 27 июня 1962 года назначен пилотом корабля Меркурий-Атлас-8.

Меркурий 
 3 октября 1962 — Уолтер Ширра совершил орбитальный космический полёт на корабле Меркурий-Атлас-8 по программе Меркурий. Задача полёта была выполнена полностью.
 Полёт продолжался 9 часов 13 минут 11 секунд.

Джемини 
 В августе 1963 года вместе с Джоном Янгом назначен в экипаж корабля Джемини-5, в ходе полёта которого предусматривалась стыковка корабля на орбите со ступенью Agena. Вскоре стыковка Джемини-5 с ступенью Agena была отменена и Уолтер Ширра вместе с Джоном Янгом были назначены дублёрами экипажа Джемини-3 Алана Шепарда и Томаса Стаффорда.
 13 апреля 1964 года после отстранения от полёта на Джемини-3 Алана Шепарда Уолтер Ширра вместе с Томасом Стаффордом были назначены дублёрами Вирджила Гриссома, Джона Янга.
 5 апреля 1965 — вместе с Томасом Стаффордом Уолтер Ширра назначен в экипаж корабля Джемини-6A. Первоначально запуск корабля планировался на 25 октября, в ходе полёта предусматривалась стыковка Джемини-6A с ступенью Agena. Однако старт корабля, из-за не выхода на орбиту ступени Agena, не состоялся и был впоследствии перенесён.
 12 декабря 1965 состоялась вторая попытка запуска корабля Джемини-6A, которая окончилась неудачей. В ходе полёта планировалось сближение с кораблём Джемини-7, стартовавшим 4 декабря 1965 года. Из-за неисправности ракеты-носителя запуск Джемини-6A был осуществлён только 15 декабря. Полёт продолжался 1 сутки 1 час 51 минута 24 секунды. В ходе полёта было впервые осуществлено сближение двух пилотируемых космических кораблей.

Аполлон 
 11 октября 1968 года Уолтер Ширра в качестве командира корабля вместе с Уолтером Каннингемом и Донном Айзли совершил полёт на КК Аполлон-7. Данный полёт стал первым пилотируемым по программе Аполлон.
 Полёт продолжался 10 суток 20 часов 9 минут 3 секунды.

После космоса 
Ушел в отставку в 1969 году. После этого занимал руководящие должности в различных частных компаниях.

Личная жизнь 
23 февраля 1946 года женился на Джозефине Кук. У пары двое детей: сын Уолтер (род. 1950) и дочь Сюзанна (род. 1957).

Награды и почётные звания 
 медаль ВМС «За выдающиеся заслуги»,
 две медали НАСА «За выдающиеся заслуги».

Включён в Зал славы астронавтов.

Факты 

 Был масоном, состоял в ложе «Канаверал» № 339.
 Транспорт снабжения (T-AKE-8) «Уолли Ширра» (англ. USNS Wally Schirra (T-AKE-8)) ВМС США типа «Льюис энд Кларк» назван в честь американского астронавта Уолтера Ширры.
 Улица и парк в Орадэлл, Нью-Джерси названы именем Уолтера Ширры.

Примечания

Ссылки 

 Космическая энциклопедия
 

Астронавты США
Награждённые медалью НАСА за выдающуюся службу
Лётчики Корейской войны (США)
Масоны США
Погребённые в море
Морские офицеры США
Лётчики-испытатели США
Выпускники Военно-морской академии США
Выпускники Технологического института Нью-Джерси